Jean Reyre (1899-1989), banquier français ;
 Joseph Reyre (1735-1812), jésuite et écrivain français pour la jeunesse ;
 Valentine Reyre (1889-1943), artiste peintre française d'art sacré.